Муслимовка — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области. Входит в состав Кислинского сельсовета.

География 
Посёлок расположен недалеко от районного центра — Асекеева.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Асекеевского района